Parti du renouveau démocratique, au Bénin ;
 Parti du renouveau démocratique, en Slovénie.